Леоньково — название населённых пунктов:

Россия 
 Леоньково — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Леоньково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.